Григорий Иванович Котов (1859—1942) — русский и советский архитектор, реставратор, преподаватель, действительный член Императорской Академии художеств. Захоронен на мемориальном кладбище Литераторские мостки. Могила находится на Архитекторской дорожке.

Биография 
 Родился в семье московского купца.
 Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества в 1878 г. с Малой серебряной медалью за проект «Концертный зал».
 В 1878 г. поступил в Императорскую Академию художеств. За программный проект «Театр на 2 тысячи человек в столичном городе на открытой площади» присуждена большая золотая медаль (1882).
 29 октября 1882 г. удостоен звания Классного художника первой степени. Назначен пенсионером Академии на четыре года, считая с 1-го января 1883 г. Посетил Венецию, Падую, Верону, Неаполь, Помпеи, Палермо, Бордо, Париж, Брюссель, Малин, Антверпен, Льеж, Майнц, Висбаден, Мюнхен, Кёльн, Франкфурт на Майне, и др.
 С 1-го сентября 1887 г. — преподаватель рисования в Ремесленном училище цесаревича Николая.
 4-го ноября 1887 г. на годичном Собрании ИАХ удостоен звания Академика архитектуры за «исполненные работы в качестве пенсионера Академии».
 С мая 1888 г. причислен к Академии в качестве добавочного Адъюнкт-профессора при архитектурном классе. По определению Совета в октябре 1889 г., оставлен сверхштатным преподавателем.
 С мая 1891 г. — архитектор для ремонтных работ по зданиям Академии.
 С сентября 1889 г. второй преподаватель по «Истории изящных искусств» для 1-го и 2-го курсов ИАХ.
 С октября 1892 г. — преподаватель Центрального Училища технического рисования барона Штиглица.
 С февраля 1893 г. — член Строительного комитета, состоящего при канцелярии по учреждениям Ведомства Императрицы Марии.
 С февраля 1895 г. — член-корреспондент Императорской археологической комиссии.
 С марта 1896 г. — Член Общего присутствия Хозяйственного управления при Святейшем Синоде. Член-архитектор Техническо-строительного комитета Хозяйственного управления при Синоде.
 С 24 октября 1896 г. — директор С.-Петербургского Центрального Училища технического рисования барона Штиглица (до осени 1917 г).
 С января 1905 г. — Профессор искусств VI класса.
 С января 1915 г. — непременный член Совета ИАХ по 1-е января 1920 г.
 Преподаватель Ленинградского Высшего художественно-технического института.

Проекты и постройки 

 Городская дума в Москве (совместно с Преображенским М. Т.; конкурсный проект; вторая премия; 1889 г.)
 Собор во имя Александра Невского в Варшаве (закрытый конкурс; 1893 г.)
 Церковь во имя Николая Чудотворца в Вене (1893—1899 гг.)
 Восстановление Успенского собора во Владимире-Волынском (исследования с 1893 г., работы велись в 1896—1900 гг.) Колокольня (1900 г.).
 Плафон для Государственного театра драмы (бывш. Александринского) в Ленинграде. Эскиз (1932 г.)

Награды 
 Орден Св. Станислава 3-й ст. (1891 г.)
 Орден Св. Анны 3-й ст. (1895 г.)
 Орден Св. Станислава 2-й ст. (1898 г.)
 Орден Св. Анны 2-й ст. (1900 г.)
 Орден Св. Владимира 4-й ст. (1904 г.)
 Орден Св. Станислава 1-й ст. (1915 г.)

Чины. Звания 
 Надворный советник со старшинством (1891 г.)
 Коллежский советник со старшинством (1895 г.)
 Статский советник со старшинством (1899 г.)
 Действительный статский советник (1909 г.)

Источники 
 РГИА, ф. 789, оп. 10, д. 127. 1878 г. Личное дело, заведённое в Императорской Академии художеств.
 «О развитии русской архитектуры в XVIII веке». Доклад Г. И. Котова на II-ом Съезде русских зодчих в 1895 г.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 14. 1935 г. Стр. 77.
 Памятники архитектуры в дореволюционной России. Очерки истории архитектурной реставрации. Ред. — Щенков А. С. М.: «Терра — Книжный клуб». 2002 г. Стр. 254, 296, 315—317, 322, 324, 331, 332, 340, 345, 347, 354, 365, 377, 381, 388—392, 394, 402, 405, 413, 416, 430, 433, 448, 450, 455, 462, 470, 477, 478, 480, 483—485, 487, 496.
 Леонтий Бенуа и его время. Ред.-сост. Фролов В. А. СПб.: ГНИИ Институт истории искусств. 2008 г. Стр. 16, 18, 63, 80, 144, 147, 158.
 Архитектура России XVIII — начала XX века. Поиски национального стиля. Лисовский В. Г. М.: «Белый город». 2009 г. Стр. 328,330-332, 368—370.

Ссылки 
 Баринов Д.А., Ростовцев Е.А. Котов Григорий Иванович    // Биографика СПбГУ

Выпускники Императорской Академии художеств
Действительные члены Императорской Академии художеств
Архитекторы Вены
Пенсионеры Императорской Академии художеств
Архитекторы Российской империи
Архитекторы СССР
Похороненные на Литераторских мостках
Преподаватели Императорской Академии художеств
Художники-педагоги